Breitungen ist der Name folgender Orte:

 Breitungen/Werra, Gemeinde im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Breitungen (Südharz), Ortsteil der Gemeinde Südharz im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:

 Breitung